Pacy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pacy-sur-Eure, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Pacy-sur-Armançon, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté,